Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pennington () :
comté de Pennington, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
comté de Pennington, situé dans l'État du Minnesota.